Velika nagrada Brazilije 1994 je bila prva dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1994. Odvijala se je 27. marca 1994 na dirkališču Autódromo José Carlos Pace v São Paulu. Zmagal je Michael Schumacher, drugo mesto je že s krogom zaostanka dosegel Damon Hill, tretje pa Jean Alesi. Ayrton Senna je dosegel najboljši štartni položaj, Schumacher pa je postavil najhitrejši krog dirke.

Poročilo

Pred dirko 
Ker je bila to prva dirka sezone, je sodelovalo na njej več debitantov. Med dirkači so bili to Roland Ratzenberger, Heinz-Harald Frentzen, Olivier Panis, Olivier Beretta in Jos Verstappen, med moštvi pa Simtek in Pacific Racing.

Kvalifikacije 
Ayrton Senna je osvojil najboljši štartni položaj na svoji prvi dirki za Williams, Michael Schumacher pa je presenetil z drugim mestom v Benettonu. V drugo vrsto pa sta se uvrstila Jean Alesi s Ferrarijem in Damon Hill v drugem Williamsu. Heinz-Harald Frentzen v Sauberju je presenetil s petim mestom, do desetega mesta pa so se zvrstili še Gianni Morbidelli, Karl Wendlinger, Mika Häkkinen, Jos Verstappen in Ukjo Katajama.

Dirka 
Alesi je na štartu prehitel Schumacherja, Senna pa je povedel. Toda že po krogu in pol je Schumacher prehitel Avstrijca in se podal v lov za vodilnim. Alesi je začel izgubljati proti vodilnima dirkačema, Hill pa se je na četrtem mestu ubadal z nekoliko čudnim obnašanjem dirkalnika. Wendlinger je držal peto mesto, Verstappen pa je bil šesti. V enaindvajsetem krogu sta Senna in Schumacher hkrati zapeljala na prvi postanek v bokse. Schumacherjevo moštvo je hitreje opravilo postanek in njegov Benetton se je na izstopu iz boksov pojavil kot prvi. Schumacher  je to dejstvo izkoristil z nizanjem hitrih krogov, tako da se je oddaljeval od Senne.

V petintridesetem krogu so Martin Brundle, Verstappen in Eddie Irvine, ki so se borili za peto mesto, ujeli za krog zaostalega dirkača Ligiera, Érica Bernarda. Brundle je zaradi mehanske okvare svojega McLarna upočasnil, Bernard je moral zato zavreti, Irvine pa se mu je umaknil v levo in trčil v Verstappna, ki ga je ravno takrat želel prehiteti. Pri 320 km/h je Benetton zaneslo na travo, nato pa ga je odneslo v dirkalnik Irvina in ga dvignilo, pri tem pa je zadel še Brundla. Zadnje kolo je zadelo Brundla naravnost v čelado, kljub temu pa je ostal nepoškodovan.

Vrsti red v ospredju je ostal nespremenjen tudi po drugih postankih v boksih do šestinpetdesetega kroga, v katerem je Senna v lovu za vodilnim Schumacherjem naredil napako, zletel s proge in moral odstopiti. S tem je na drugo mesto napredoval Hill, na tretje Alesi, na četrto Barrichello v dvestopetdeseti dirki svojega moštva Hart, na peto Katajama, kar je njegova prva uvrstitev med dobitnike točk, in na šesto Wendlinger, vsi pa so imeli več kot krog zaostanka za zmagovalcem, Michaelom Schumacherjem.

Po dirki 
Po dirki so komisarji Irvina za nesrečo v petindvajsetem krogu kaznovali z dirko prepovedi in kaznijo 10.000 dolarjev. Po pritožbi njegovega moštva Jordan je FIA kazen dvignila na tri dirke prepovedi.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 2
|  Ayrton Senna
| Williams-Renault
| 1:15,962
|
|-
! 2
| 5
|  Michael Schumacher
| Benetton-Ford
| 1:16,290
| +0,328
|-
! 3
| 27
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 1:17,385
| +1,423
|-
! 4
| 0
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 1:17,554
| +1,592
|-
! 5
| 30
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Mercedes
| 1:17,806
| +1,844
|-
! 6
| 10
|  Gianni Morbidelli
| Footwork-Ford
| 1:17,866
| +1,904
|-
! 7
| 29
|  Karl Wendlinger
| Sauber-Mercedes
| 1:17,927
| +1,965
|-
! 8
| 7
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Peugeot
| 1:18,122
| +2,160
|-
! 9
| 6
|  Jos Verstappen
| Benetton-Ford
| 1:18,183
| +2,221
|-
! 10
| 3
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 1:18,194
| +2,232
|-
! 11
| 9
|  Christian Fittipaldi
| Footwork-Ford
| 1:18,204
| +2,242
|-
! 12
| 4
|  Mark Blundell
| Tyrrell-Yamaha
| 1:18,246
| +2,284
|-
! 13
| 20
|  Érik Comas
| Larrousse-Ford
| 1:18,321
| +2,359
|-
! 14
| 14
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Hart
| 1:18,414
| +2,452
|-
! 15
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ford
| 1:18,659
| +2,697
|-
! 16
| 15
|  Eddie Irvine
| Jordan-Hart
| 1:18,751
| +2,789
|-
! 17
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 1:18,855
| +2,893
|-
! 18
| 8
|  Martin Brundle
| McLaren-Peugeot
| 1:18,864
| +2,902
|-
! 19
| 26
|  Olivier Panis
| Ligier-Renault
| 1:19,304
| +3,342
|-
! 20
| 25
|  Éric Bernard
| Ligier-Renault
| 1:19,398
| +3,436
|-
! 21
| 12
|  Johnny Herbert
| Lotus-Mugen-Honda
| 1:19,483
| +3,521
|-
! 22
| 24
|  Michele Alboreto
| Minardi-Ford
| 1:19,517
| +3,555
|-
! 23
| 19
|  Olivier Beretta
| Larrousse-Ford
| 1:19,524
| +3,562
|-
! 24
| 11
|  Pedro Lamy
| Lotus-Mugen-Honda
| 1:19,975
| +4,013
|-
! 25
| 34
|  Bertrand Gachot
| Pacific-Ilmor
| 1:20,729
| +4,767
|-
! 26
| 31
|  David Brabham
| Simtek-Ford
| 1:21,186
| +5,224
|-
! DNQ
| 32
|  Roland Ratzenberger
| Simtek-Ford
| 1:22,707
| +6,745
|-
! DNQ
| 33
|  Paul Belmondo
| Pacific-Ilmor
| brez časa
| 
|}

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Michael Schumacher
| Benetton-Ford
| 71
| 1:35:38,759
| 2
| 10
|-
! 2
| 0
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 70
| +1 krog
| 4
| 6
|-
! 3
| 27
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 70
| +1 krog
| 3
| 4
|-
! 4
| 14
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Hart
| 70
| +1 krog
| 14
| 3
|-
! 5
| 3
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 69
| +2 kroga
| 10
| 2
|-
! 6
| 29
|  Karl Wendlinger
| Sauber-Mercedes
| 69
| +2 kroga
| 7
| 1
|-
! 7
| 12
|  Johnny Herbert
| Lotus-Mugen-Honda
| 69
| +2 kroga
| 21
|  
|-
! 8
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ford
| 69
| +2 kroga
| 15
|  
|-
! 9
| 20
|  Érik Comas
| Larrousse-Ford
| 68
| +3 krogi
| 13
|  
|-
! 10
| 11
|  Pedro Lamy
| Lotus-Mugen-Honda
| 68
| +3 krogi
| 24
|  
|-
! 11
| 26
|  Olivier Panis
| Ligier-Renault
| 68
| +3 krogi
| 19
|  
|-
! 12
| 31
|  David Brabham
| Simtek-Ford
| 67
| +4 krogi
| 26
|  
|-
! Ods
| 2
|  Ayrton Senna
| Williams-Renault
| 55
| Zavrten
| 1
|  
|-
! Ods
| 8
|  Martin Brundle
| McLaren-Peugeot
| 34
| Trčenje
| 18
|  
|-
! Ods
| 15
|  Eddie Irvine
| Jordan-Hart
| 34
| Trčenje
| 16
|  
|-
! Ods
| 6
|  Jos Verstappen
| Benetton-Ford
| 34
| Trčenje
| 9
|  
|-
! Ods
| 25
|  Éric Bernard
| Ligier-Renault
| 33
| Trčenje
| 20
|  
|-
! Ods
| 4
|  Mark Blundell
| Tyrrell-Yamaha
| 21
| Zavrten
| 12
|  
|-
! Ods
| 9
|  Christian Fittipaldi
| Footwork-Ford
| 21
| Menjalnik
| 11
|  
|-
! Ods
| 30
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Mercedes
| 15
| Zavrten
| 5
|  
|-
! Ods
| 7
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Peugeot
| 13
| Motor
| 8
|  
|-
! Ods
| 24
|  Michele Alboreto
| Minardi-Ford
| 7
| Motor
| 22
|  
|-
! Ods
| 10
|  Gianni Morbidelli
| Footwork-Ford
| 5
| Menjalnik
| 6
|  
|-
! Ods
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 5
| Motor
| 17
|  
|-
! Ods
| 19
|  Olivier Beretta
| Larrousse-Ford
| 2
| Trčenje
| 23
|  
|-
! Ods
| 34
|  Bertrand Gachot
| Pacific-Ilmor
| 1
| Trčenje
| 25
|  
|-
! DNQ
| 32
|  Roland Ratzenberger
| Simtek-Ford
|  
|  
| 27
|  
|-
! DNQ
| 33
|  Paul Belmondo
| Pacific-Ilmor
|  
|  
| 28
|  
|}

Opombe 
 Prva dirka: Roland Ratzenberger, Heinz-Harald Frentzen, Olivier Panis, Olivier Beretta, Jos Verstappen, Simtek, Pacific
 Prvi točki: Ukjo Katajama

Formula 1 sezona 1994
1994